Angelica oreoselinum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carl von Linné, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Angelica oreoselinum ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
oreoselinum